Face (verdedigingswerk), de schuine, naar buiten gerichte zijde van een bastion, lunet of ravelijn
Face (professioneel worstelen), een personage dat een heldenrol vertolkt in het professioneel worstelen
Face (Mastelotto/Reuter), een studioalbum van Pat Mastelotto en Markus Reuter uit 2017
Templeton Peck, bijgenaamd Face en de Faceman, een personage uit The A-Team